Николай Николаевич Азарьев:* Азарьев, Николай Николаевич (1865 — 1933) — генерал-майор.
 Азарьев, Николай Николаевич (1868 — 1904) — морской штурман.
 Азарьев, Николай Николаевич (1878 — 1933) — капитан 1 ранга.